

Єльцовка — село, районний центр, Алтайський край
 Єльцовка — село, Троїцький район, Алтайський край
 Єльцовка — село, Усть-Калманський район, Алтайський край
 Єльцовка — село, Шипуновський район, Алтайський край